gromada Łukawiec (powiat lubaczowski)
 gromada Łukawiec (powiat rzeszowski)